Hermann Böse – niemiecki nauczyciel, działacz Widerstandu
 Wilfried Böse – działacz organizacji Revolutionäre Zellen

Zobacz też 
 Boese